Cosgrave ist der Familienname folgender Personen:

 Liam Cosgrave (1920–2017), irischer Politiker
 Liam T. Cosgrave (* 1956), irischer Politiker 
 Philip Cosgrave († 1923), irischer Politiker
 William Thomas Cosgrave (1880–1965), irischer Politiker